

Persone

 Alessandro Franceschi (1543-1601), vescovo cattolico italiano
 Alessandro Franceschi (1789 – 1834), scultore italiano
 Angiolo Franceschi (1734-1806) – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Franceschi (1928-2001) politico italiano, primo presidente della Provincia di Oristano
 Caterina Franceschi Ferrucci (1803-1887) – scrittrice, poetessa, patriota ed educatrice italiana
 Emilio Franceschi (1839-1890) – scultore italiano
 Ernesto Franceschi (1912-1943) – bobbista olimpionico italiano
 Ernesto Franceschi (1944) – hockeista su ghiaccio italiano
 Evelyn Franceschi Marini (1855-1920), storica dell'arte, giornalista e scrittrice italiana di origini britanniche
 Filippo Franceschi  (1924-1988) – arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Franceschi (1530 circa – 1599 circa) – editore italiano del Rinascimento
 Giovanni Franceschi (1963) – soprannominato Long John, nuotatore italiano
 Giulia Civita Franceschi (1870-1957) – educatrice italiana
 Karim Franceschi (1989) – attivista e scrittore italiano
 Omero Franceschi (1873-1955) – insegnante, politico e giornalista italiano
 Raffaele Franceschi (1960) – nuotatore italiano
 Renato Franceschi (1948) – hockeista su ghiaccio italiano
 Roberto Franceschi (1952-1973) giovane italiano ucciso nel corso di uno scontro tra polizia e studenti dell'Università Bocconi di Milano
 Simone Franceschi (1976) – allenatore di pallavolo italiano
 Ugo Franceschi  (1852-1940) – baritono e compositore italiano
 Vera Franceschi (1926-1966) – pianista statunitense di origine italiana.
 Vittorio Franceschi (1936) – attore teatrale, regista e drammaturgo italiano
 Kendal Franceschi (1945) – compositore di canzoni Americano

Altro
 Capannina di Franceschi – storico locale di Forte dei Marmi, noto anche come "La Capannina"
 Palazzo Franceschi – palazzo cinquecentesco di Firenze
 Villa de' Franceschi –  villa di Pistoia nella frazione Spazzavento
 Villa Franceschi – antica dimora gentilizia di Scandicci, in provincia di Firenze